Красные Орлы — село в Чарышском районе Алтайского края. До 4 марта 2022 года входило в состав сельского поселения Маякский сельсовет.

История 
Основано в 1776 г первоначально как казачий форпост Сосновский, позже казачий посёлок Сосновский. В 1919 году в память о поставнческом полке вовевашем в годы гражданской войны посёлок переименован в село Красные Орлы. В 1928 году состояло из 165 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении являлось центром Красноорловского сельсовета Бащелакского района Бийского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 99 %.

Примечания 

Населённые пункты Чарышского района